Académie de Berlin peut désigner :
 Académie des arts de Berlin, créée en 1696 ;
 Académie royale des sciences de Prusse, fondée en 1700 ;
 Académie des sciences de Berlin-Brandebourg, fondée en 1992 ;
 Académie de Berlin, créée en 2006.

Voir aussi 
 Liste des articles liés aux Académies de Berlin